Цукерберг еврейская фамилия немецкого происхождения, переводящаяся как «сахарная гора»..

Среди носителей фамилии:

 Цукерберг, Бен — американский учёный в области лесного хозяйства и дикой природы, профессор Университета Висконсина.
 Цукерберг, Джек — американский игрок в лакросс. В 2012 году включён во вторую команду года. Круг почёта в 2008-12 годах.
 Розенберг, Дебби (урожденная Дебби Цукерберг, р. 1969) — американская игрок в бридж, экс-чемпионка мира.
 Цукерберг, Донна (род. 1987) — американская писательница.
 Цукерберг, Марк (род. 1984) — американский медиамагнат, интернет-предприниматель, соучредитель Meta и социальной сети Facebook.
 Цукерберг, Ренди (род. 1982) — американский психолог и предприниматель, бывший директор по маркетингу Facebook.
 Цукерберг, Элизабет — американский финансист, финансовый и оперативный директор J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab).

Другое 
 Цукерберг — остров в Британской Колумбии, Канада.
 Цукерберг — район города Марбург (Гессен, Германия).
 Цукербергвег — улица в историческом центре города Брауншвейг (Нижняя Саксония, Германия).

См. также 
 Сахаров
 Цукер
 Цукерман

Примечания